

Persone
 Ai Mitani (1978) – ex cestista giapponese
 Kōki Mitani (1961) – sceneggiatore e regista giapponese
 Tetsuyasu Mitani (1927-2004) – astronomo giapponese

Altro
 3289 Mitani – asteroide della fascia principale